Le château de Châteauvieux est un nom partagé par plusieurs châteaux français :

 le château de Châteauvieux (Cuisia), situé sur la commune de Cuisia (Jura) ;
 le château de Châteauvieux (Châteauvieux-les-Fossés), situé sur la commune de Châteauvieux-les-Fossés (Doubs) ;
 le château de Châteauvieux (Loir-et-Cher), situé sur la commune de Châteauvieux (Loir-et-Cher)
 le château de Châteauvieux (Alby-sur-Chéran), situé sur la commune d'Alby-sur-Chéran (Haute-Savoie) ;
 le château de Châteauvieux (Duingt), situé sur la commune de Duingt (Haute-Savoie) ;
 le château de Châteauvieux, situé sur la commune de Féternes (Haute-Savoie).
 le château de Châteauvieux (Seynod), situé sur l'ancienne commune de Seynod (Haute-Savoie) ;

Voir aussi 
 le château de Château-Vieux (Cessens), situé sur la commune de Cessens (Savoie).